GERB, de afkorting van Burgers voor Europese Ontwikkeling van Bulgarije, een Bulgaarse politieke partij
 Gerb, een ras uit de filmserie Star Wars